Odontostreptus är ett släkte av mångfotingar. Odontostreptus ingår i familjen Spirostreptidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dubbelfotingar
Odontostreptus